Église St Andrew de Burnham-on-Sea dans le Somerset.
 Église St Andrew de Mells dans le Somerset.
 Église St Andrew Undershaft, à Londres